Padroso puede referirse a:

en España 
Padroso (Calvos de Randín), lugar de la parroquia de Rioseco, concello de Calvos de Randín.
Padroso (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Lampaza, concello de Rairiz de Veiga.
Padroso (Sarreaus), lugar de la parroquia de Sarreaus, concello de Sarreaus.
Padroso (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.

en Portugal 
Padroso (Arcos de Valdevez), freguesia del municipio de Arcos de Valdevez.
Padroso (Montalegre), freguesia del municipio de Montalegre.